Андру́сов — російське прізвище.

 Андрусов Дмитро Миколайович (1897–1976) — російський геолог, син Миколи Андрусова.
 Андрусов Леонід Іванович (насправді — Андрусон Леонід Іванович; 1875–1930) — російський поет, перекладач.
 Андрусов Микола Іванович (1861–1924) — російський геолог, стратиграф, палеонтолог.

Російські прізвища